Die isländische Fußballmeisterschaft 1994 war die 83. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 23. Mai 1994 und endete mit den letzten Spielen am 24. September 1994.

Die zehn teilnehmenden Vereine traten in einer einfachen Hin- und Rückrunde je zweimal gegeneinander an. Titelverteidiger ÍA Akranes gewann zum dritten Mal in Folge, und zum insgesamt 15. Mal, die Meisterschaft. Es war dies das erste Mal seit 44 Jahren, dass ein Verein drei Saisonen hintereinander den Titel gewann; letztmals gewann dies dem KR Reykjavík von 1948 bis 1950. Mit dem Abstieg von Þór Akureyri spielt in der nächsten Saison erstmals seit 1980 kein Club aus Akureyri in der höchsten isländischen Fußballliga.

Mit dem Jugoslawen Mihajlo Biberčić wurde zum ersten Mal kein Isländer Torschützenkönig der Liga.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1994
1994